Хоме́нко () — дворянские роды, происходящие из украинской казацкой старшины.

Первый, самый древний род, происходит от братьев Семёна и Евстафия Антоновичей Хоменко, знатных войсковых товарищей (1711).

Другой род происходит от знатного войскового товарища, Ивана Фёдоровича Хоменко, владевшего в 1773 году хутором Хоменковским. Род записан в I части родословной книги Черниговской губернии.

Есть ещё несколько дворянских родов Хоменко, более позднего происхождения. Один из них происходит от Иосифа Хоменко, сотника надворной гетманской компанейской корогвы (1762).

Описание гербов

Герб потомства Семена и Ефстафия Хоменко 
Герб потомства Семена и Евстафия Антоновичей Хоменко 1711 года: в голубом поле серебряная подкова, шипами обращённая вниз. На передке её золотой крест. Такие же золотые кресты выходят из углов, образуемых шипами подковы. Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: коршуново крыло, пробитое стрелою влево. Намёт на щите красный, подложенный серебром.

Герб потомства Иосифа Хоменко 
Герб потомства Иосифа Хоменко, сотника гетманской компанейской корогвы 1762 года: в красном поле две стрелы в андреевский крест, сопровождаемый снизу золотой звездой. Нашлемник: знамя.

Герб рода Хоменко (не утверждённый) 
В лазуревом гербе серебряная подкова шипами вниз, на ней золотой крест с равными широкими концами. У основания подковы по бокам два небольших креста, с равными широкими концами. Нашлемник — орлиное крыло, пробитое стрелою, острием вверх влево. Намет лазуревый с золотом. (Польский герб «Домброва»).

Примечания

Литература 
 
 Малороссийский гербовник. — С. 195—196.
 Родовой герб-2

Казацкая старшина
Шляхетские роды герба Домброва